Alvensi – abitanti di Francisco Alves
Alvensi – abitanti di Presidente Alves